Comano kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Comano, Toscana, kommun, Toscana, Provincia di Massa-Carrara,

Schweiz 

 Comano, Ticino, ort och kommun, 

Robotskapade Italienförgreningar